Pinellas steht für:

 Pinellas (Halbinsel), Halbinsel an der Westküste von Florida
 Pinellas County, County im US-Bundesstaat Florida
 Pinellas Park, Stadt auf der Halbinsel Pinellas in Florida